Whittle ist der Familienname folgender Personen:

 Alasdair Whittle (* 1949), britischer Archäologe
 Alberta Whittle (* 1980), barbadisch-schottische Künstlerin 
 Brian Whittle (* 1964), britischer Leichtathlet
 Frank Whittle (1907–1996), englischer Pilot, Erfinder und Geschäftsmann
 Gwendolyn Yates Whittle, Tontechnikerin
 Harry Whittle (1922–1990), britischer Leichtathlet
 Laura Whittle (* 1985), britische Leichtathletin
 Peter Whittle (1927–2021), neuseeländischer Mathematiker
 Ricky Whittle (* 1981), britischer Schauspieler in Film und Fernsehen
 Sophia Whittle (* 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Tommy Whittle (1926–2013), britischer Jazzmusiker

Whittle ist außerdem der Name von:

 (44217) Whittle, Asteroid
 Whittle-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Whittle-Halbinsel, Halbinsel an der Davis-Küste des Grahamlands, Antarktika